Phaetusa (Phaethusa) bezeichnet
 eine der Heliaden genannten Töchter des Sonnengottes Helios aus der griechischen Mythologie, siehe Phaetusa (Mythologie)
 einen Asteroiden, siehe (296) Phaëtusa
 eine Gattung aus der Familie der Seeschwalben